Baráž o Světovou skupinu Davis Cupu 2011 se konala 16. – 18. září 2011. Osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny hrálo o udržení s osmi vítězi druhého kola jednotlivých 1. skupin zón. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině Davisova poháru 2012.

Družstva

Družstva ze Světové skupiny 
 
  (udrželo se)
  (udrželo se)
 
 
 
  (udrželo se)

Družstva z regionálních zón 
  (postup)
 
 
  (postup)
  (postup)
  (postup)
 
  (postup)

Indie vs. Japonsko

Rusko vs. Brazílie

Česko vs. Rumunsko

Izrael vs. Kanada

Chile vs. Itálie

Belgie vs. Rakousko

Chorvatsko vs. Jihoafrická republika

Austrálie vs. Švýcarsko

Reference 

Davis Cup 2011